Jje steht für:
 Jje, zwölfter Buchstabe des erweiterten arabischen Alphabets des Sindhi

jje steht für:
 Jeju (Sprache) (ISO-639-3-Code), koreanische Sprache in der koreanischen Provinz Jeju-do

Abkürzung